Друкпа:

 Друкпа — группа родственных народов, населяющих гималайские хребты в Бутане.
 Друкпа Кагью — одно из главных подразделений школы тибетского буддизма Кагью.
 Гьялванг Друкпа — почётный титул главы школы Друкпа Кагью.
 Друкпа Кюнле (1455—1529) — буддийский Учитель Махамудры и Ваджраяны, представитель буддийской традиции Друкпа Кагью.